Слободан Јанковић се може односити на:

 Слободан Јанковић (1963–2006), српски и југословенски кошаркаш
 Слободан Јанковић Цоле (1946), југословенски и српски фудбалер и фудбалски тренер
 Слободан Јанковић (1981), српски фудбалски голман
 Слободан Јанковић (фудбалер, 1986) (1986), српски фудбалски голман